Галерея Х.Л.А.М. — галерея современного искусства в Воронеже.

История галереи 
Галерея Х.Л.А.М. была открыта 5 января 2008 года и позиционировалась своими создателями как «первая воронежская галерея современного искусства».

В апреле 2013 года выставка воронежца Ильи Долгова «Гербарий» в воронежской галерее Х.Л.А.М. была награждена государственной премией в области современного искусства «Инновация» в номинации «Лучший региональный проект».

Избранные выставки и проекты 
 2012 — «Гербарий». Илья Долгов.
 2011 — «Руины утопии».
 2009 — «НИЧЕГОНАДОЛГО». Н. Алексеев.
 2009 — «Новый музей революции». А. Жиляев.
 2008 — «Беспредметное искусство». М. Лёзин, А. Веревкин.

Ссылки 
 Галерея Х.Л.А.М. на сайте livejournal.com
 Официальная страница Вконтакте

Источники 

	

Галереи современного искусства
Культура Воронежа
Появились в 2008 году в России
2000-е годы в Воронежской области
2008 год в Воронежской области